Isle of Anglesey peut désigner :
 le bourough de l’Isle of Anglesey, un ancien district administratif du comté du Gwynedd, en vigueur entre 1974 et 1996 ;
 le comté de l’Isle of Anglesey, une zone principale, en vigueur depuis 1996.

Voir aussi